En tonlös faryngal frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa faryngala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna inte vibrerar under uttalet och därmed inte genererar någon ton.
 Den är faryngal, vilket betyder att den uttalas med tungan tryckt bak mot svalget.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
Detta fonem är främst koncentrerat bland de afroasiatiska språken i och omkring den arabiska halvön, de kaukasiska språken samt bland de salishanska och wakashanska språken i nordvästra USA och British Columbia .    

Konsonantljud
Fonetik